Allais est une forme conjuguée du verbe « aller ».

Patronyme 

 Alphonse Allais (1854-1905), écrivain et humoriste français ;
 Émile Allais (1912-2012), skieur français quatre fois champion du monde, dit l'homme au fuseau d'or ;
 Jean-Alexandre Allais (1792-1850), graveur français ;
 Louis-Jean Allais (1762-1833), peintre et graveur français ;
 Maurice Allais (1911-2010), économiste français et lauréat du « Prix Nobel » d'économie ;
 effet Allais, phénomène physique supposé se produire lors d'une éclipse ;
 paradoxe d'Allais en probabilité.